

Лос-Фреснос — місто в  окрузі Камерон, штат Техас
 Лос-Фреснос — переписна місцевість в окрузі Вебб, штат Техас